Torment — :
 Planescape: Torment — компьютерная ролевая игра студии Black Isle, изданная Interplay в 1999 году;
 Torment: Tides of Numenera — компьютерная ролевая игра студии inXile Entertainment, вышедшая в 2017 году;
 Torment — сюжетная арка, написанная в 1990 году Тоддом Макфарлейном.
 Torment — альбом дэт-метал группы Six Feet Under.

См. также 
 Один из блоков карт набора «Odyssey» коллекционной карточной игры «Magic: The Gathering».